Résultats détaillés de l'édition 1995 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 26 juin au .

Faits marquants 
L'Américain Pete Sampras remporte pour la troisième année consécutive le simple messieurs. En finale, il prend le dessus sur l'Allemand Boris Becker, ancien triple vainqueur (1985, 1986, 1989).

De côté des femmes, l'Allemande Steffi Graf l'emporte pour la sixième fois, récupérant son titre perdu l'année précédente. Son adversaire malheureuse est l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario, qu'elle a déjà battue en finale de Roland-Garros un mois plus tôt. La fin de match est d'une exceptionnelle intensité, notamment à 5 partout lorsque Sánchez va servir pendant 18 minutes pour finalement perdre le jeu après 13 égalités. Le jeu suivant n'est qu'une formalité pour Graf qui s'impose 4/6, 6/1, 7/5.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1995 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1995
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1995
Tennis en juin 1995
Tennis en juillet 1995